Первый дивизион 1959/1960 — 57-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 6 сентября 1959 года и закончился 8 мая 1960 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1959/1960
Бельгия
Бельгия
1959 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1960 году